DUCS est un sigle qui peut désigner :
 déclaration unifiées des cotisations sociales, en France ;
 , le département d'informtique de l'Université de Delhi.